Friedhofskultur 

ist der Name von

 Friedhofskultur (Zeitschrift), Zeitschrift für das gesamte Friedhofswesen vom Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands

steht für

 Sepulkralkultur, die Kultur des Todes, des Sterbens, des Bestattens sowie des Trauerns, im weitesten Sinne auch Trauer- und Begräbniskultur